Тшещаны () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хрубешувский повят, Люблинское воеводство. Население — 4738 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Богуцице
 Дрогоювка
 Юзефин
 Корытына
 Леопольдув
 Майдан-Вельки
 Молодятыче
 Неледев
 Острувек
 Тшещаны
 Заборце
 Задембце
 Задембце-Колёня

Прочие поселения 
 Конты
 Колёня
 Лозы
 Маковец
 Миколаювка
 Павлувка
 Попувка
 Садзонка
 Загробле
 Замлыне
 Заользе

Соседние гмины 
 Гмина Грабовец
 Гмина Хрубешув
 Гмина Мёнчин
 Гмина Ухане
 Гмина Вербковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства